

Бял-Ізвор () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Ардино.
 Бял-Ізвор () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Опан.